<Noinclude>

Шиловський — прізвище.

Відомі носії:
 Шиловський Віктор Костянтинович (1911—1973) — український радянський футболіст і тренер.
 Шиловський Всеволод Миколайович (* 1938) — радянський і російський актор театру і кіно, кінорежисер.

Шиловський — селище, Калманський район, Алтайський край
 Шиловський — селище, Орловський округ, Орловська область